Джеймс Скотт ():
 Скотт, Джеймс (род. 1936) — американский политолог и антрополог, профессор Йельского университета.
 Скотт, Джеймс (1942—2020) — американский физик, первооткрыватель сегнетоэлектрической оперативной памяти FRAM.
 Скотт, Джеймс (1947—2018) — американский боксёр-профессионал,  получивший известность тем, что проводил свои поединки в тюрьме, где отбывал заключение.